El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
 El Museu de l'Estampació Tèxtil de Premià de Mar
 El Museu Tèxtil i d'Indumentària de Barcelona